Migux foi um jogo eletrônico on-line brasileiro ao estilo multijogador em rede social e comunidade em massa voltado para crianças e adolescentes, foi desenvolvido pela Brancaleone no ano de 2007, e lançado dia 7 de julho de 2008. O videojogo acabou sendo encerrado em 2012 pela perda de usuários cadastrados e problemas financeiros.

O jogo se passava em um ambiente submarino e tinha uma proposta educativa, além de ajudar crianças a adquirirem consciência ambiental.

Lugares 
 A Voz do Polvo era um karaokê, localizado no interior de um ostra roxa. Em seu interior, havia um palco de madeira, e sobre ele um microfone. O piso sob o palco também era de madeira, só que de cor roxa, e havia sobre ele cadeiras e mesas enferrujadas. As paredes eram roxas também, só que em um tom mas escuro, e eram decoradas com quadros e bloco de notas. Presa a elas havia também um televisão e um aparelho de DVD sobre uma mesa. Era quase sempre o lugar mais lotado do Migux, perdendo apenas para a Rua, e era o lugar aonde os jogadores realizavam a maioria dos eventos. O nome é uma brincadeira com a famosa expressão "a voz do povo" e com polvo, uma das espécies que podiam ser escolhidas como personagem no Migux.
 O Camarim ficava dentro do "A Voz do Polvo". O acesso era feito através de uma porta no karaokê decorada com uma estrela dourada. As paredes e o piso são semelhantes a do resto do karaokê, com a diferença de que existe uma estrela no meio do piso, e a aparência é mais agradável. Existia um porta-chapéu aonde o jogador poderia pegar um chapéu pra colocá-lo sobre seu personagem, eram eles: Uma cartola, um chapéu chinês, um chapéu fedora, um chapéu cor-de-rosa, um boné verde e uma boina escocesa. Existia uma gaveta onde podia-se pegar outros tipos de chapéus, no entanto, cada chapéu era exclusivo de uma só espécie. Existia no camarim também perucas, maquiagens e um espelho, mas nunca foram usados.

Histórico

Pré-desenvolvimento 
A ideia surgiu em 2007, quando Anna Valenzuela conversava com seus filhos (na época com 10 e 7 anos), que perguntavam o porquê de Anna não permitir o registro no Orkut, sendo que todos os amigos deles tinham perfil no site. Anna retrucou dizendo que o Orkut exige que a pessoa tenha no mínimo 18 anos para se cadastrar no site, e que seria um mal começo. Então perguntou o que eles gostariam de fazer na internet, e diante das respostas que ouvia dos seus filhos foi começando a desenvolver o jogo junto à sua equipe.

O jogador Matheus postou no blog Notícia Point Migux estudos da versão experimental do jogo. Nela, sabe-se que o jogo seria chamado originalmente de Amigux, e além disso existiam outras diferenças da versão experimental pra versão final como por exemplo: Na versão final existe um "castelo" semelhante a um recife de coral, com duas entradas, ambas fechadas por um portão, e que nunca foram exploradas. Na versão que nunca foi lançada há um estabelecimento semelhante ao Siri Cascudo do desenho animado Bob Esponja. A única coisa que ficou na versão final foi uma placa no formato de uma concha, que aliás foi pintada de cores diferentes da versão experimental; Iria existir uma âncora gigante no lugar do ateliê Água Forte.; Teria uma lata no lugar da garrada com a mensagem dentro; No lugar da rocha que leva para a casa do personagem, teriam três rochas semelhantes, e coladas umas às outras, e não tinham entrada o que leva à crer que teriam um propósito bem diferente do da versão final; A barra de ferramentas do jogo seria embaixo da tela e seria completamente diferente do da versão final; Existiria uma caverna entre às três rochas, o brechó, e o "Siri Cascudo" que não foi usada na versão final, e também nada foi posto em seu lugar; Existiria uma placa de pedra no canto inferior direito da tela, que não foi incluída na versão final. Posteriormente as imagens foram confirmadas serem verídicas pela própria equipe do jogo.

João Ramirez, um dos produtores do jogo, postou no Blog do Migux em dezembro de 2008 que o jogo levou mais de 18 meses sendo desenvolvido, o que dá à entender que o jogo estava sendo planejado desde junho de 2007 ou até antes.

2008: lançamento 
O jogo foi postado inicialmente no primeiro semestre de 2008 como um teste para que um grupo de quase mil crianças pudessem testar as funcionalidades já existentes até então. Em 13 de junho lançado o Blog do Migux com o intuito de informar sobre os bastidores do novo jogo. O lançamento oficial da versão beta do jogo foi no dia 7 de julho às 23h (UTC−3). Inicialmente os usuários já podiam mandar recados para os amigos no mural pessoal dele, conversar com outros membros, jogar o minigame dos Colares, acumular Conchas (moeda do jogo), e explorar o jogo passeando ou utilizando o mapa para ir mais rápido para os lugares (inicialmente apenas o Karaokê A Voz do Polvo, Ateliê Água Forte, Pulgas Molhadas Brechó, e o Cinema GlubPlex — no entanto ainda não eram exibidos filmes — eram exploráveis). No começo existiam apenas 8 servidores: Tchibum, Blunft, Splash, Tchafsss, Tchuff, Blublub, Chuááá e Ploft.

Em agosto, com apenas um mês no ar, o Migux chega à ter cerca de 55 mil cadastros, os usuários em sua maioria eram do Brasil, tendo uma quantidade razoável de usuários portugueses e de diversas partes do mundo, principalmente da América Latina, o que fez com que a equipe traduzisse parte do jogo para Inglês e Espanhol — curiosamente os idiomas mais escolhidas pelos brasileiros como segunda língua — A tradução foi descontinuada com o fim da fase beta.

No mesmo mês, os usuários estavam habilitados a fazer pinturas. Para isso, o jogador tinha que entrar no ateliê Água Forte, e se aproximar à uma prancheta de desenho, e pagar 6,00 Conchas para poder receber as tintas (que tinha uma quantidade limite) e a tela de pintura. O jogador teria que pagar essa quantia toda vez que quisesse fazer uma pintura. No dia 15 de agosto foi lançado o filtro de palavrão, censurando todas as palavras impróprias que os usuários usam no jogo. À partir do dia 21 os usuários já estavam habilitados a visualizar as pinturas de outros usuários. No dia 28 foram lançadas as casinhas dos usuários no jogo, no ínicio os usuários estava habilitados a ter apenas o modelo ruína.

Também no dia 28 de agosto, foi criado o primeiro blog não-oficial sobre Migux: o Migux Parceiro. Ele foi o embrião do blog Planeta dos Migux (mais tarde chamado de Planeta Migux), o mais visitado blog não-oficial sobre Migux.

Em setembro o Migux ultrapassou a marca de 200.000 cadastros. À partir do dia 25 de setembro os usuários já podiam dar suas próprias pinturas de presente para seus amigos.

No dia 17 de outubro os usuários já podiam comprar móveis para poder decorar suas casinhas. No mesmo dia foi lançado o minigame Papo-Tudo.

Em novembro, o jogo atinge a marca de 400 mil cadastrados, por isso, no dia 4 do mesmo mês foram lançados 8 novos servidores: Splunts, Ping, Xumps, Chacabumf, Glonf, Schumbt, Schulapt e Xiblung. No final do mesmo mês, a equipe do jogo fez uma pesquisa para saber o que os jogadores mais queriam: um elixir da invisibilidade, um bigorna ou um skate. Todos os itens foram adicionados dias mais tarde com o lançamento das assinaturas.

Em dezembro foi lançado o minigame do Cata-Lixo. No final do ano, o Migux já tinha mais de 700 mil cadastrados.

2012: fim do jogo 
O Migux passou todo ano de 2012 com a mesma decoração de primavera iniciada em 2011, e sem nenhuma novidade e isso era a principal reclamação dos jogadores, que passaram a abandonar o jogo. Os servidores que andavam cheios passaram o ano todo praticamente vazios, com no máximo 5 pessoas. Caíram drasticamente o número de crianças que assinavam o jogo, como não também não houve nenhuma publicidade no jogo, e como isso a Brancaleone passou por problemas financeiros e no dia 13 de agosto anunciou que o fim do Migux que seria no dia 31 de agosto, no entanto o jogo só foi encerrado dias depois dessa data. Depois que o jogo foi oficialmente encerrado, quando alguém entrava no site do jogo via apenas uma foto do logo do jogo linkada direcionando ao Blog do Migux. Isso ocorre até os dias atuais.

2020: remake - Migux 2.0 
Em 2020, a pagina no Twitter "@MiguxBR" anunciou que estão refazendo o jogo. Com uma versão antecipada lançando em 2021. O jogo ainda continua em processo de desenvolvimento.

Origem do nome 
Migux e Amigux vêm de "amiguxo", o equivalente à "amigo" em miguxês, socioleto popular na internet em meados dos anos 2000.

Ligações externas 
 Página oficial do Migux
 Blog oficial do Migux
 Página oficial do fã site Migux News

Jogos eletrônicos de 2008
MMOSG
Jogos eletrônicos desenvolvidos no Brasil
Jogos para computador
Jogos em Flash
Jogos online